

Palmarès

Panathīnaïkos: 2021

Altri progetti

Collegamenti esterni

Sportivi afroamericani